Наблюдатель () — поведенческий шаблон проектирования. Также известен как «подчинённые» (). Реализует у класса механизм, который позволяет объекту этого класса получать оповещения об изменении  состояния других объектов и тем самым наблюдать за ними.

Классы, на события которых другие классы подписываются, называются субъектами (Subjects), а подписывающиеся классы называются  наблюдателями ().

Похожие шаблоны: «издатель-подписчик», «посредник», «одиночка».

Назначение 
Определяет зависимость типа один ко многим между объектами таким образом, что при изменении состояния одного объекта все зависящие от него оповещаются об этом событии.

Реализация 

При реализации шаблона «наблюдатель» обычно используются следующие классы:
 Observable — интерфейс, определяющий методы для добавления, удаления и оповещения наблюдателей;
 Observer — интерфейс, с помощью которого наблюдатель получает оповещение;
 ConcreteObservable — конкретный класс, который реализует интерфейс Observable;
 ConcreteObserver — конкретный класс, который реализует интерфейс Observer.

Область применения 
Шаблон «наблюдатель» применяется в тех случаях, когда система обладает следующими свойствами:
 существует как минимум один объект, рассылающий сообщения;
 имеется не менее одного получателя сообщений, причём их количество и состав могут изменяться во время работы приложения;
 позволяет избежать сильного зацепления взаимодействующих классов.

Данный шаблон часто применяют в ситуациях, в которых отправителя сообщений не интересует, что делают получатели с предоставленной им информацией.

Примеры

PHP5 (SPL)

PHP5

C#

Java

C++

ActionScript

VB.NET

Python

Object Pascal

Ruby

Rust 

Io

JavaScript ES6

Дополнительная информация 
В платформе .NET Framework 4.0 шаблон разработки наблюдателя применяется путём реализации универсальных интерфейсов System.IObservable<T> и System.IObserver<T>.

Литература

Примечания 

Шаблоны проектирования
Статьи с примерами кода Ruby
Статьи с примерами кода Python
Статьи с примерами кода JavaScript
Статьи с примерами кода PHP
Статьи с примерами кода C Sharp
Статьи с примерами кода Java
Статьи с примерами кода C++
Статьи с примерами кода ActionScript
Статьи с примерами кода Object Pascal